Bear Cave Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Cave Mountain (Missouri)
 Bear Cave Mountain (Texas)